Beidou peut signifier :
 un astérisme utilisé en astronomie chinoise, Beidou
 un système de positionnement par satellites, Beidou